Бијело Бучје може да се односи на:

 Бијело Бучје (Теслић), насеље у општини Теслић, Република Српска, БиХ
 Бијело Бучје (Травник), насеље у општини Травник, Федерација БиХ